Кизема:
 Кизема — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Кизема — река в Устьянском районе Архангельской области.
 Кизема — станция в Устьянском районе Архангельской области.